|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou Open) van 2014 vond plaats van 15 tot en met 20 september 2014 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond. De Française Alizé Cornet speelde in beide finales, maar greep net naast zowel de enkel- als de dubbelspeltitel.

Enkelspel 
Titelhoudster Zhang Shuai kon haar titel niet verdedigen, als gevolg van een armblessure.

De als eerste geplaatste Samantha Stosur sneuvelde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Monica Niculescu uit Roemenië won het toernooi, zonder ook maar één set te verliezen. In de finale stond zij tegenover de als tweede geplaatste Française Alizé Cornet. Hoewel de Française een voorsprong van 4–2 nam, bleek zij minder goed dan Niculescu bestand tegen het vochtige, warme weer. De Roemeense won tien games op rij en wist zo, voor het eerst in haar carrière, het toernooi van Guangzhou op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds anderhalf jaar.

De Belgische Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Hsieh Su-wei en Peng Shuai hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Misaki Doi en Xu Yifan, bereikte de halve finale.

Het ongeplaatste duo Chuang Chia-jung / Liang Chen won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Alizé Cornet en Magda Linette in de match-tiebreak, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Chuang had daarnaast 21 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Liang geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Guangzhou 2014
Guangzhou